«Повелитель теней» (, Бельтенéброс) — испанский кинофильм 1991 года режиссёра Пилар Миро. Экранизация романа Антонио Муньоса Молины.

Сюжет 

Фильм начинается с того, что одна девушка, которой весьма грубо отказали в поступлении в женский клуб «ΩΚΚ», покончила с собой, наглотавшись таблеток. Спустя год три девушки хотят вступить в этот же клуб, но сначала они должны рассказать три страшные истории, которые знают, иначе их не примут. Первая история повествует о кукле-убийце. Вторая — о снимающих фильмы, которые живут вечно. В третьей рассказывается о трех девушках, которые решили немного пошутить по телефону, но их шутка закончилась большой трагедией.
Однако никто даже не подозревает, что самый ужас начнётся, когда отзвучат все три истории.

Награды и номинации 
В феврале 1992 года, на 42-м Берлинском кинофестивале фильм завоевал Серебряного медведя за выдающийся художественный вклад. Также он победил в трёх категориях премии «Гойя» — «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучшие спецэффекты», — будучи в общей сложности номинирован в десяти.

Примечания 

Фильмы-триллеры Испании
Экранизации романов Испании
Фильмы Испании 1991 года
Фильмы — лауреаты премии «Гойя»
Лауреаты премии «Серебряный медведь»